H.J., Hans Jakob eller Hans Jacob Hansen kan henvise til flere personer eller virksomheder:

Personer 
 H.J. Hansen (politiker) (1855-1900) – dansk godsejer og politiker (Hans Jacob Hansen(-Marsvinslund))
 H.J. Hansen (zoolog) (1855-1936) – dansk zoolog (Hans Jacob Hansen)
 H.J. Hansen (maler) (1859-1942) – dansk portrætmaler (Hans Jacob Hansen)
 H.J. Hansen (læge) (1865-1930) – dansk læge
 H.J. Hansen (meteorolog) (1875-1868) – en dansk meteorolog og fysiker (Hans Jensen Hansen)
 Hans Jakob Hansen (1889-1972) – dansk diplomat

Virksomheder 
 H.J. Hansen (virksomhed) - H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, en genvindingsvirksomhed fra 1829 i Odense
 H.J. Hansen (vin) - H.J. Hansen Vin A/S, en vinhandler